VEB – kod ISO 4217 waluty w Wenezueli
 VEB – przedsiębiorstwo państwowe w NRD